Йо Йебоа (; 28 марта 1997, Аккра) — ганский футболист, полузащитник американского клуба «Коламбус Крю» и сборной Ганы.

Клубная карьера 
Йо Йебоа — воспитанник английского клуба «Манчестер Сити».

14 августа 2015 года отправился в аренду в французский клуб «Лилль». 25 октября 2015 года дебютировал за команду, в матче против марсельского «Олимпика» вышел в конце второго тайма. 8 ноября 2015 года впервые вышел в стартовом составе в матче против «Бастии», но был заменён в конце второго тайма. В сезоне 2016/17 выступал на правах аренды за нидерландский «Твенте».

6 января 2022 года перешёл в клуб MLS «Коламбус Крю», подписав трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год. В североамериканской лиге дебютировал 26 февраля 2022 года в матче стартового тура сезона против «Ванкувер Уайткэпс», отметившись голевой передачей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Нумансия»
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Коламбус Крю»